Сентервил има више значења:
 Сентервил (Јужна Каролина)
 Сентервил (Вашингтон)
 Сентервил (Вирџинија)
 Сентервил (Калифорнија)
 Сентервил (Џорџија)
 Сентервил (Ајова)
 Сентервил (Алабама)
 Сентервил (Илиноис)
 Сентервил (Тексас)
 Сентервил (Јужна Дакота)
 Сентервил (Јута)
 Сентервил (Индијана)
 Сентервил (Мериленд)
 Сентервил (Минесота)
 Сентервил (Мисисипи)
 Сентервил (Мисури)
 Сентервил (Мичиген)
 Сентервил (округ Галија, Охајо)
 Сентервил (округ Крофорд, Пенсилванија)
 Сентервил (Северна Каролина)
 Сентервил (Тенеси)